Ensemble Marktplatz steht für:

 Ensemble Marktplatz (Hammelburg)
 Ensemble Marktplatz (Kößlarn)
 Ensemble Marktplatz (Ortenburg)
 Ensemble Marktplatz (Rotthalmünster)
 Ensemble Marktplatz (Wolnzach)